Лангле (фр. Langlet/ Lenglet) — французская фамилия.

Известные носители:

 Лангле, Аманда (род. 1967) — французская актриса.
  (род. 1982) — мавританский профессиональный футболист.
 Лангле, Клеман (род. 1995) — французский футболист, защитник клуба «Барселона».
 Лангле, Оноре (1741—1807) — французский композитор, музыкальный педагог и теоретик музыки.